Чемпионат России по фигурному катанию на коньках 2012 — соревнование по фигурному катанию среди российских фигуристов сезона 2011/2012 года, организуемое Федерацией фигурного катания на коньках России.

Спортсмены соревновались в мужском и женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду.

Турнир прошёл с 24 по 28 декабря 2011 года в Саранске. Это был второй подряд чемпионат России по фигурному катанию, проходящий в столице Мордовии.

Участники 
 Всего в чемпионате 2012 года приняли участие 80 спортсменов: по 18 человек в мужском и женском одиночном катании, 12 спортивных пар и 10 танцевальных дуэтов.
 В мужском одиночном катании после двухлетнего перерыва выступил вернувший себе любительский статус Евгений Плющенко.
 Две сильнейшие спортивные пары страны: чемпионы прошлого года Татьяна Волосожар / Максим Траньков и трёхкратные чемпионы России, чемпионы Европы 2010 года Юко Кавагути / Александр Смирнов, пропустили чемпионат 2012 из-за травм у партнёров. При этом место в сборной для участия в чемпионатах Европы и мира за обеими парами было сохранено.

Результаты

Мужчины 

 WD = снялся с соревнований

Женщины

Пары

Танцы

Состав сборной команды 
На чемпионате был определён состав сборной команды России на чемпионат Европы 2012 года, где у России было максимальное представительство (по 3 места) в каждом виде. В команду вошли:

— Мужчины: Евгений Плющенко, Артур Гачинский, Сергей Воронов (запасные — Жан Буш, Артур Дмитриев)

— Женщины*: Алёна Леонова, Ксения Макарова, Полина Коробейникова (запасные —Софья Бирюкова, Полина Шелепень);

— Пары: Вера Базарова/Юрий Ларионов, Татьяна Волосожар/Максим Траньков, Юко Кавагути/Александр Смирнов** (запасные — Ксения Столбова/Фёдор Климов, Анастасия Мартюшева/Алексей Рогонов)

— Танцы на льду: Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв, Елена Ильиных/Никита Кацалапов, Екатерина Рязанова/Илья Ткаченко (запасные — Екатерина Пушкаш/Джонатан Гурейро, Ксения Монько/Кирилл Халявин).

 * — В женском одиночном катании ситуация сложилась так, что спортсменки, занявшие 1-е, 2-е и 5-е и 6-е места (Аделина Сотникова, Юлия Липницкая, Елена Радионова и Елизавета Туктамышева, соответственно) не имели права участвовать в чемпионатах Европы и мира сезона 2011—2012 из-за возрастных ограничений ИСУ, поэтому в сборную вошли 3-е, 4-е и 7-е место чемпионата России 2012.
 ** — Пара Кавагути/Смирнов впоследствии не приняла участие в чемпионате Европы 2012 из-за сделанной партнёру в начале января операции по удалению аппендицита. Их заменили первые запасные участники — пара Столбова/Климов.

Расписание 
(UTC+4)
 25 декабря, воскресенье
 14:00 — 14:30 Открытие соревнований
 14:45 — 16:15 Короткий танец
 16:30 — 18:30 Пары — короткая программа
 18:45 — 21:15 Мужчины — короткая программа
 26 декабря, понедельник
 14:00 — 16:30 Женщины — короткая программа
 16:45 — 19:45 Мужчины — произвольная программа
 20:00 — 22:00 Произвольный танец
 27 декабря, вторник
 16:00 — 18:25 Пары — произвольная программа
 18:40 — 21:30 Женщины — произвольная программа
 28 декабря, среда
 15:00 — 15:30 Награждение победителей и призёров соревнований
 15:45 — 18:15 Показательные выступления сильнейших фигуристов

Примечания

Ссылки 
  на сайте ФФККР

Чемпионаты России по фигурному катанию
2011 год в фигурном катании
Россия
Фигурное катание в сезоне 2011/2012
Декабрь 2011 года
Чемпионаты России в 2011 году
Спортивные соревнования в Саранске
Чемпионаты России в 2012 году
2012 год в Мордовии